Павел Валерьевич Антипов (род. , Казань, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Карьера 
Воспитанник казанского баскетбола. В 2006–2008 годах играл за команду ДЮБЛ «ЦСК ВВС-Самара». Следующий сезон во второй и главной команде самарского клуба.

С лета 2009 года выступал за петербургский «Спартак». Павел не получал игрового времени в «Спартаке» и, в декабре 2010 года, перешёл в «Нижний Новгород» на правах аренды до окончания сезона 2010/2011.

В июле 2012 года перешёл в казанский УНИКС, где стал бронзовым призёром чемпионата ДЮБЛ, дважды победителем Кубка России, бронзовым призёром чемпионата России и Единой лиги ВТБ, завоевал серебряные медали Еврокубка. В сезоне 2014/2015 провёл за УНИКС 24 игры в рамках Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 7,9 очка и 0,8 передачи за игру, в Евролиге — 4 игры: 1,8 очка, 0,3 передачи, в Еврокубке — 9 игр: 3,9 очка, 0,7 передачи.

В июле 2015 года Антипов стал игроком «Зенита», в составе которого завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ и серебряные медали Кубка России. Средние показатели Антипова в 38 матчах Единой лиги ВТБ 2015/2016 – 7,1 очка и 3,3 подбора за 16,5 минут на площадке.

В июне 2016 года вернулся в УНИКС, подписав 1-летний контракт».

В июле 2017 года Антипов перешёл в «Локомотив-Кубань». В Единой лиге ВТБ провёл 20 матчей, в которых в среднем набирал 4,4 очка и 2,2 подбора. В Еврокубке его статистика в 18 матчах составила 5,7 очка и 2,8 подбора. Вместе с краснодарской командой Павел стал обладателем Кубка России, войдя в символическую пятёрку «Финала четырёх» турнира.

В июле 2018 года Антипов подписал 2-летний контракт с «Нижним Новгородом». 17 сентября Павлу была вынужденно проведена операция на колене, в связи с чем он пропустил сезон 2018/2019.

5 октября 2019 года Антипов впервые вышел на площадку после длительной реабилитации. В игре против «Пармы» (105:99) Павел сыграл 9 минут и набрал 2 очка, 1 подбор и 1 перехват. Всего, в сезоне 2019/2020 Антипов принял участие в 18 матчах Единой лиги ВТБ и набирал 8,5 очка, 2,6 подбора и 1,1 передачи. В 16 играх Лиги чемпионов ФИБА его статистика составила 6,6 очка, 3,4 подбора и 0,8 передачи.

В июне 2020 года Антипов в третий раз стал игроком УНИКСа. В составе команды Павел стал серебряным призёром Еврокубка.

В сентябре 2022 года Антипов продолжил карьеру в «Парме».

Сборная России 
В составе студенческой сборной России, стал победителем Универсиады-2013 и бронзовым призёром Универсиады-2015, проходившей в Южной Корее.

В мае 2017 года Антипов был приглашён в «Открытый лагерь РФБ», участники которого присоединятся к основному сбору национальной команды.

В ноябре 2017 года Антипов был вызван на сбор для подготовки к отборочным играм на чемпионат мира-2019.

В феврале 2020 года Антипов был включён в расширенный состав сборной России на отборочные игры Евробаскета-2021.

Личная жизнь 
В апреле 2020 года у Павла и его жены Евгении родилась дочка Оливия (рост - 56 см, вес - 3440 грамм).

Достижения

Клубные 
  Серебряный призёр Еврокубка (3): 2013/2014, 2017/2018, 2020/2021
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2020/2021
  Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ (2): 2013/2014, 2015/2016
  Серебряный призёр чемпионата России: 2020/2021
  Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2013/2014, 2015/2016
  Обладатель Кубка России (2): 2013/2014, 2017/2018
  Серебряный призёр Кубка России (2): 2010/2011, 2015/2016

Сборная России 
  Чемпион Универсиады: 2013
  Бронзовый призёр Универсиады: 2015

Статистика

Примечания 

Баскетболисты России
Игроки БК «Самара»
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Парма»
Игроки сборной России по баскетболу